Premier Soccer League (2014/2015) – 19. edycja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Południowej Afryki. Tytuł po raz czwarty w historii wywalczyła drużyna Kaizer Chiefs. Królem strzelców został Moeketsi Sekola, który w barwach klubu Free State Stars zdobył 14 bramek.

Tabela końcowa 

Źródło: RSSSF
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek; 4. bilans bezpośrednich meczów; 5. różnica bramek w bezpośrednich meczach; 6. większa liczba zdobytych bramek w bezpośrednich meczach; 7. baraż.
Objaśnienia:
a Ajax Kapsztad awansowało do Pucharu Konfederacji dzięki grze w finale Pucharu RPA. Zdobywca Pucharu, Mamelodi Sundowns, miał już zapewnioną grę w kontynentalnych rozgrywkach, więc zwolnione w ten sposób miejsce zajął finalista Pucharu, czyli Ajax.. b Moroka Swallows zostało zdegradowane po przegranych barażach z Jomo Cosmos i Black Leopards.

Najlepsi strzelcy

Nagrody indywidualne 
 Piłkarz sezonu –  Tefu Mashamaite (Kaizer Chiefs)
 Bramkarz sezonu –  Moeneeb Josephs (Bidvest Wits)
 Obrońca sezonu –  Tefu Mashamaite (Kaizer Chiefs)
 Pomocnik sezonu –  Teko Modise (Mamelodi Sundowns)
 Młody piłkarz sezonu –  Phumlani Ntshangase (Bidvest Wits)
 Trener sezonu –  Stuart Baxter (Kaizer Chiefs)
 Strzelec gola sezonu –  Menzi Masuku (Orlando Pirates) za bramkę zdobytą przeciwko SuperSport United 29 kwietnia 2015
 Król strzelców –  Moeketsi Sekola (Free State Stars)
 Sędzia sezonu –  Shumani Phillip Tinyani

Zobacz też 
 Premier Soccer League
 Premier Soccer League (2015/2016)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Południowej Afryce
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Południowej Afryce
2015 w Południowej Afryce